I Campionati Europei 2008 sono stati la 48ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Spagna a Oviedo dal 21 al 26 luglio 2008.
La competizione fu organizzata dalla Comité Européen de Rink-Hockey.
Il torneo fu vinto dalla nazionale spagnola per la 14ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Tabellone 5º - 8º posto

Classifica finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 
 

2008
Hockey su pista nel 2008
Competizioni sportive a Oviedo
Hockey su pista a Oviedo